Karl-Liebknecht-Straße steht für:

 Karl-Liebknecht-Straße (Berlin) 
 Karl-Liebknecht-Straße (Cottbus) 
 Karl-Liebknecht-Straße (Ilmenau) 
 Karl-Liebknecht-Straße (Leipzig)
 Karl-Liebknecht-Straße (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Niederlößnitz (A–L)
 Karl-Liebknecht-Straße (Weimar)